In flagranti – film del 1944 diretto da Hans Schweikart
In flagranti – film del 1991 diretto da Wojciech Biedron